Het Eredivisie-seizoen 2022/23 (mannen) is het 67e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin wordt gestreden om het 134e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie nemen 18 clubs deel. Het seizoen is van start gegaan op 5 augustus 2022. Ajax is de titelverdediger.

Aan het einde van het seizoen degraderen de nummers 17 en 18 direct naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer 16 neemt deel aan de play-offs om promotie en degradatie.

Voorgaand seizoen 
PEC Zwolle en Willem II degradeerden in het voorgaande seizoen rechtstreeks naar de Eerste divisie. Heracles Almelo degradeerde via de nacompetitie. Deze drie clubs werden vervangen door FC Emmen, Excelsior en FC Volendam.

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Stand

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Programma/uitslagen

Play-offs

Toeschouwers

Positieverloop per team 
De tabel toont de positie van de ploegen na beëindiging van elke ronde.

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Hat-tricks(+)

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten van spelers

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Speelronde
! Speler
! Club
! Thuis/Uit
! Tegenstander
! Tussen.
! Min.
! Eind.
! Scheidsrechter
|-
| 6
| style="text-align: left;" | Doğan Erdoğan
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| N.E.C.
| 0 – 1
| 90e
| 1 – 1
| Rob Dieperink
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Mats Seuntjens
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| Excelsior
| 0 – 0
| 77e
| 1 – 0
| Edwin van de Graaf
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Miguel Araujo
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 1 – 1
| 69e
| 3 – 1
| Pol van Boekel
|-
| rowspan="2" | 22
| style="text-align: left;" | Redouan El Yaakoubi
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Thuis
| N.E.C.
| 0 – 1
| 47e
| 0 – 3
| Martin van den Kerkhof
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| FC Groningen
| 1 – 1
| 73e
| 1 – 1
| Serdar Gözübüyük
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Mees Hoedemakers
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Uit
| AZ
| 2 – 1
| 90+2e
| 2 – 1
| Marc Nagtegaal
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Isak Dybvik Määttä
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| Feyenoord
| 0 – 0
| 52e
| 1 – 0
| Joey Kooij
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitie-, beker- of play-offwedstrijd(en), tenzij ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| rowspan="2" | 2
| style="text-align: left;" | Mats Deijl
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| PSV
| 1 – 1
| 32e
| 2 – 5
| Danny Makkelie
| Grove tackle van achteren op Richard Ledezma van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Sondre Tronstad
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Excelsior
| 3 – 1
| 90+7e
| 3 – 1
| Alex Bos
| Harde tackle op Luuk Admiraal van Excelsior.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 4
| style="text-align: left;" | Jamie Jacobs
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Thuis
| AZ
| 0 – 0
| 55e
| 0 – 1
| Rob Dieperink
| Harde tackle op Jens Odgaard van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Rashaan Fernandes
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| Thuis
| Sparta Rotterdam
| 0 – 1
| 56e
| 0 – 1
| Jochem Kamphuis
| Het geven van een kopstoot aan Shurandy Sambo van Sparta Rotterdam.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Tibor Halilović
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Thuis
| N.E.C.
| 0 – 0
| 62e
| 0 – 0
| Jochem Kamphuis
| Tackle van achteren op Elayis Tavşan van N.E.C.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 7
| style="text-align: left;" | Mees Hoedemakers
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Uit
| RKC Waalwijk
| 0 – 0
| 8e
| 5 – 1
| Sander van der Eijk
| Harde tackle op Julen Lobete van RKC Waalwijk.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Alex Bangura
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Uit
| RKC Waalwijk
| 1 – 1
| 45+1e
| 5 – 1
| Sander van der Eijk
| Harde tackle op Julian Lelieveld van RKC Waalwijk.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 8
| style="text-align: left;" | Bilal Ould-Chikh
| style="text-align: left;" | FC Volendam
| Uit
| Fortuna Sittard
| 1 – 0
| 39e
| 2 – 0
| Dennis Higler
| Met de noppen op de knie van George Cox van Fortuna Sittard.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd-Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Shurandy Sambo
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| RKC Waalwijk
| 2 – 1
| 62e
| 2 – 2
| Ingmar Oostrom
| Met gestrekt been inkomen op Roy Kuijpers van RKC Waalwijk.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 9
| style="text-align: left;" | Radinio Balker
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| RKC Waalwijk
| 1 – 0
| 37e
| 2 – 3
| Martin van den Kerkhof
| Het onderuit halen van Roy Kuijpers van RKC Waalwijk in het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Václav Černý
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| Feyenoord
| 1 – 0
| 45+2e
| 2 – 0
| Dennis Higler
| Harde tackle op Javairô Dilrosun van Feyenoord.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 12
| style="text-align: left;" | Dani de Wit
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| FC Volendam
| 0 – 0
| 14e
| 2 – 1
| Joey Kooij
| Harde tackle op Robert Mühren van FC Volendam.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd-Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 14
| style="text-align: left;" | Iliass Bel Hassani
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| N.E.C.
| 0 – 1
| 11e
| 6 – 1
| Martin Pérez
| Het geven van een kopstoot aan Souffian El Karouani van N.E.C.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="3" | 16
| style="text-align: left;" | Oussama Tannane
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| Uit
| Vitesse
| 0 – 0
| 23e
| 0 – 0
| Danny Makkelie
| Een tik in het gezicht geven aan Kacper Kozłowski van Vitesse.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Devyne Rensch
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| FC Twente
| 0 – 0
| 35e
| 0 – 0
| Allard Lindhout
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Ricky van Wolfswinkel van FC Twente buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Doğan Erdoğan
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| PSV
| 1 – 0
| 56e
| 2 – 2
| Jochem Kamphuis
| Met de noppen vooruit op het been van Luuk de Jong van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Kjell Scherpen
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| PSV
| 1 – 0
| 90+4e
| 1 – 0
| Pol van Boekel
| Het onderuit halen van Yorbe Vertessen van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 18
| style="text-align: left;" | Mauro Júnior
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| FC Emmen
| 1 – 0
| 43e
| 1 – 0
| Jeroen Manschot
| Harde tackle op Rui Mendes van FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Iván Márquez
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| Uit
| Feyenoord
| 1 – 0
| 45+2e
| 2 – 0
| Edwin van de Graaf
| Het onderuit halen van Santiago Giménez van Feyenoord in het strafschopgebied.
| Geseponeerd
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Iliass Bel Hassani
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Thuis
| FC Emmen
| 2 – 0
| 50e
| 2 – 0
| Robin Hensgens
| Tik op de enkel van Mark Diemers van FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd-Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 19
| style="text-align: left;" | Armando Obispo
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| Feyenoord
| 0 – 1
| 64e
| 2 – 2
| Danny Makkelie
| Met de noppen op het bovenbeen van Santiago Giménez van Feyenoord.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Gaetano Oristanio
| style="text-align: left;" | FC Volendam
| Thuis
| AZ
| 1 – 0
| 76e
| 1 – 1
| Martin Pérez
| Gemene tik op de achillespees van Jordy Clasie van AZ & het spugen richting de scheidsrechter vanwege de gegeven rode kaart.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd-Tuchtcommissie: 5
|-
| 21
| style="text-align: left;" | Carlens Arcus
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| FC Utrecht
| 0 – 0
| 51e
| 2 – 0
| Jannick van der Laan
| Met de noppen vooruit op het been van Sander van de Streek van FC Utrecht.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Thuis
| FC Utrecht
| 0 – 0
| 49e
| 0 – 3
| Joey Kooij
| Het geven van een ellenboogstoot aan Sean Klaiber van FC Utrecht.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 25
| style="text-align: left;" | Maximilian Wittek
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 2 – 1
| 80e
| 3 – 1
| Laurens Gerrets
| Harde tackle op Shurandy Sambo van Sparta Rotterdam.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Xavier Mbuyamba
| style="text-align: left;" | FC Volendam
| Uit
| Feyenoord
| 2 – 1
| 90+4e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Ezequiel Bullaude van Feyenoord buiten het strafschopgebied.
| 1
|}

Uitwerking van de rode kaarten van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Reden
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Henk de Jong (Hoofdtrainer)
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Uit
| RKC Waalwijk
| 0 – 1
| 31e
| 5 – 1
| Sander van der Eijk
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 22
| style="text-align: left;" | Julio Velázquez (Hoofdtrainer)
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| RKC Waalwijk
| 0 – 1
| 52e
| 3 – 1
| Bas Nijhuis
| Twee gele kaarten.
| 1
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| Finale Johan Cruijff Schaal
| style="text-align: left;" | Calvin Bassey
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| PSV
| 3 – 4
| 78e
| 3 – 5
| Dennis Higler
| Harde overtreding op de enkel van Ismael Saibari van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 6
| style="text-align: left;" | Michiel Kramer
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| PSV
| colspan="2" | Na afloop
| 1 – 0
| Serdar Gözübüyük
| Het in diskrediet brengen op de arbitrage op verbale wijze bij de interviews.
| € 1000 geldboete + 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Etienne Vaessen
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| PSV
| colspan="2" | Na afloop
| 1 – 0
| Serdar Gözübüyük
| Het in diskrediet brengen op de arbitrage op verbale wijze bij de interviews.
| € 1000 geldboete + 1 voorwaardelijk
|-
| Tweede ronde KNVB Beker
| style="text-align: left;" | João Virgínia
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| Uit
| De Treffers
| 1 – 0
| 90+3e
| 1 – 0
| Joey Kooij
| Met te hoog geheven been op Niels Kornelis van De Treffers.
| Geseponeerd
|-
| Achtste finale KNVB Beker
| style="text-align: left;" | Philippe Sandler
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| Uit
| Feyenoord
| 0 – 2
| 89e
| 4 – 4
| Rob Dieperink
| Hands in het strafschopgebied.
| Geseponeerd
|}

Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Spelers
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.* Speler die een gele kaart meenam uit het vorige seizoen ((2021/22) speelronde 33 en/of 34 uit de Eredivisie of speelronde 37 en/of 38 uit de Eerste divisie).
Overzicht
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Speelronde
! Naam
! Club
! Reden
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Yassin Oukili
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5* gele kaarten na 11 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 12
| style="text-align: left;" | Thom Haye
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Burak Yılmaz
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 13
| style="text-align: left;" | Edson Álvarez
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Robin Pröpper
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 14
| style="text-align: left;" | Juriën Gaari
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Milos Kerkez
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5* gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Maximilian Wittek
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Arno Verschueren
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Souffian El Karouani
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Tomáš Suslov
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5* gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| Inhaalronde17
| style="text-align: left;" | Jamal Amofa
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| 5* gele kaarten na inhaalronde 17.
|-
| 20
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 21
| style="text-align: left;" | Orkun Kökçü
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Oussama Tannane
| style="text-align: left;" | N.E.C.
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jens Toornstra
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5* gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 22
| style="text-align: left;" | Couhaib Driouech
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5* gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mitchel Paulissen
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5* gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| rowspan="6" | 23
| style="text-align: left;" | Bobby Adekanye
| style="text-align: left;" | Go Ahead Eagles
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Shawn Adewoye
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Luuk Brouwers
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5* gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jordy Clasie
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Brian Plat
| style="text-align: left;" | FC Volendam
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ramiz Zerrouki
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5* gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Yukinari Sugawara
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 25
| style="text-align: left;" | Arianit Ferati
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mark van der Maarel
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Doke Schmidt
| style="text-align: left;" | SC Cambuur
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Richairo Živković
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Oussama Idrissi
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|}

Onderscheidingen

Maandelijkse onderscheidingen

Transfers

Trivia 
 Dick Lukkien, trainer van FC Emmen, is bij aanvang van het seizoen het langst bij zijn huidige club. Lukkien is al sinds seizoen 2016/17 coach van de Drentse club. Drie seizoenen daarvan is hij trainer in de Eredivisie bij diezelfde club en dat is ook het meeste van alle huidige Eredivisietrainers.
 Voor het eerst sinds seizoen 2017/18 spelen alle drie de professionele voetbalclubs uit Rotterdam (Excelsior, Feyenoord en Sparta Rotterdam) op het hoogste niveau.
 In speelronde 2 is het snelste doelpunt ooit in de Eredivisie geëvenaard. Vito van Crooij van Sparta Rotterdam scoorde op 14 augustus 2022 na acht seconden de 1–0 tegen AZ. De wedstrijd zelf eindigde in 2–3. Het laatste snelst gemaakte doelpunt stond op naam van Koos Waslander van NAC Breda, die op 20 maart 1982 ook na acht seconden scoorde tegen PEC Zwolle.

Zie ook 
 Vrouwen Eredivisie 2022/23

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2022/23